Руби Д’Альма (урождённая Джуста Манка ди Вильяэрмоса, 24 апреля 1906 — 7 августа 1994) — итальянская актриса.

Жизнь и карьера 
Родилась в Милане, в аристократической семье. После эпизодической роль в фильме Камилло Мастрочинкве Regina della Scala, где она фактически сыграла саму себя, Манка ди Вильяэрмоса решила всерьёз заняться актёрской карьерой и взяла сценическое имя Руби Д’альма. Прорывной работой стала роль аристократки Донна Паола, за которой безуспешно ухаживал герой Витторио де Сики в фильме Марио Каремини Il signor Max. С тех пор карьера Д’Альма пошла в гору, хотя ей часто приходилось воплощать стереотипные образы холодных и чопорных аристократок. После войны она стала появляться в основном в характерных ролях, а затем постепенно отошла от киноиндустрии.

Избранная фильмография 
 Il signor Max (1937)
 Hurricane in the Tropics (1939)
 Алые розы (1940)
 Antonio Meucci (1940)
 A Pistol Shot (1942)
 Одесса в огне (1942)
 C'è sempre un ma! (1942)
 Daniele Cortis (1947)
 Heaven over the Marshes (1949)
 Eager to Live (1953)

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1906 году
Умершие в 1994 году
Актрисы Италии